Oiticica

Pessoas
Christina Oiticica (1951-), artista plástica, esposa de Paulo Coelho
Francisco de Paula Leite e Oiticica (1853-1927), advogado e político brasileiro.
Hélio Oiticica (1937-1980), artista plástico, pintor, escultor e performático.
José Oiticica (1882-1957), professor, dramaturgo e poeta.
Sônia Oiticica (1918-2007), atriz brasileira

Localidades
Riacho Oiticica
Oiticica (Crateús) - distrito do município brasileiro de Crateús, estado do Ceará

Oiticica
Sobrenomes das línguas indígenas brasileiras